Миле́на:
 Милена — женское имя.
 Милена — город в Сицилии (Италия).
 «Милена» — французский фильм 1991 года.
 Милена — персонаж игры Mortal Kombat.